Folke Brundin kan syfta på:

* Folke Brundin (1897–1978), svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Folke Brundin (1908–1962), svensk kyrkomusiker
 Folke Brundin (född 1963), svensk roddare